
Нева́ может означать:
 Нева — река в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

Топонимы 
 Нева — железнодорожная станция в Санкт-Петербурге.
 Нева — деревня, Краснохолмский район, Тверская область, Россия.

Организации 
 «Нева» — литературный журнал.
 «Нева» — издательство в Берлине, основанное Виктором Карловичем Струве на типографии «Трович и сын» Вальтера Мангельсдорфа в 1921 году, выпустившее около 60 книг, фактически прекратившее деятельность в 1924 году и официально закрытое в 1928 году с погашением долгов в 1930 году.
 «Нева» — издательство в РФ.
 «Нева» — радиозавод в Хмельницком, Украина.
 «Нева» — кондитерская фабрика в Санкт-Петербурге.
 «Нева» — футбольный клуб, существовавший в 1967—1969 годах.
 «Нева» — женский футбольный клуб, выступавший в большом футболе, мини-футболе и пляжном футболе.
 «Нева» — бывшее название петербургского гандбольного клуба «Университет Лесгафта-Нева».
 «Нева» — кинотеатр в Санкт-Петербурге.
 «Нева» — кинотеатр в Москве.
 «Нева» — с 1990 по 2014 год — один из крупнейших российских туроператоров.
 «Нева» — частное охранное предприятие на Юге России.

Техника 
 «НеВа» — вагон метро.
 «Нева» — туристическая разборная каркасная байдарка.
 «Нева» — галера Балтийского флота Российской империи 1721 года постройки.
 «Нева» — корабль Ю. Ф. Лисянского в первой русской кругосветной экспедиции (1803—1806).
 «Нева» — парусный фрегат типа «Спешный».
 «Нева» — первый русский пароход, совершивший дальний морской рейс (1830—1831).
 «Нева» — русский грузовой пароход спущенный на воду в 1899 году, в дальнейшем переименованный в «Большевик». В октябре 1941 г. потоплен германской авиацией.
 «Нева» — космическая платформа.
 «Нева» — путепровод.
 «Нева» — семейство фотоувеличителей производства СССР.
 «Нева» — фотоаппарат производства СССР.
 «Нева» и «Нева-2» — советские киносъёмочные аппараты производства ЛОМО.
 С-125 «Нева»/«Печора» — зенитно-ракетный комплекс.
 «Нева» — первый в СССР крупносерийный карманный радиоприёмник (1960).

Другое 
 «Нева» — сад в Санкт-Петербурге.
 (1603) Нева — астероид.
 «Нева» — скоростная автомобильная дорога Москва — Санкт-Петербург.

См. также 
 Большая Нева
 Малая Нева
 
 СКА-Нева
 Динамо-Нева

Примечания